Nathaniel Bacon peut faire référence à :
 Nathaniel Bacon (1585-1627), propriétaire terrien et peintre, neveu de Francis Bacon ;
 Nathaniel Bacon (1593-1660), membre du Parlement représentant l'université de Cambridge et d'Ipswich, petit-fils de Nicholas Bacon ;
 Nathaniel Bacon (1598-1676), secrétaire de la Compagnie de Jésus de 1674 à 1676 ;
 Nathaniel Bacon (années 1640-1676), instigateur de la révolte de Bacon en 1676.